Lessive peut désigner :
 Lessive (détergent)
 lavage des vêtements
 Lessive de soude
 Buée (tradition) qui a donné Buanderie

Toponymie 
Lessive (Belgique)

Voir aussi 
 Lessiveuse
 Blanchiment (textile)
 La Grande Lessive
 Musée de la lessive